Хьетиль Андре Омодт (, род. 2 сентября 1971 года в Осло, Норвегия) — норвежский горнолыжник, 4-кратный олимпийский чемпион, единственный обладатель 8 олимпийских медалей и 12 наград чемпионатов мира среди горнолыжников. Лучший спортсмен года в Норвегии в 2006 году. В настоящее время является послом ЮНИСЕФ.

Хьетиль Андре Омодт принимал участие в пяти зимних Олимпийских играх: в Альбервиле в 1992 году, в Лиллехаммере в 1994 году, в Нагано в 1998 году, в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Турине в 2006 году. Омодт является первым и единственным в мире горнолыжником — 4-кратным олимпийским чемпионом (среди женщин подобного удалось достичь Янице Костелич), а также единственным, завоевавшим 8 олимпийских наград.

Биография 

Хьетиль Андре Омодт родился и вырос в Осло. Его отец, Финн Даг, является известным в Норвегии лыжным инструктором, под его руководством Четиль Андре уже в семь лет хорошо катался на лыжах. В детстве он был поклонником шведского лыжника Ингемара Стенмарка. Помимо горных лыж Омодт в детстве занимался многими видами спорта, продолжает играть в гольф, футбол и хоккей. Другом детства Омодта является другой известный норвежский лыжник, Лассе Кьюс, с которым они на протяжении 10 лет были соседями по комнате, занимались в одной лыжной школе и много раз соревновались на самом высоком уровне.

Первый успех пришёл к Омодту в 1990 году, когда он выиграл чемпионат мира среди юниоров. На дебютном для него Кубке мира 1989/1990 годов Омодт занял 34-е место и с тех пор ежегодно улучшал свой результат, пока в 22 года не завоевал золотую медаль Кубка мира.

В 1992 году за 3 месяца до начала зимних Олимпийских игр во французском Альбервиле Омодт попал в больницу с диагнозом мононуклеоз. Но, пробыв в больнице всего месяц, он вышел на соревнования и завоевал первое золото для Норвегии в супергиганте за 40 лет и бронзовую медаль в гигантском слаломе. В том же году он стал чемпионом мира в гигантском слаломе. В 1993 году Омодт выиграл золотые медали чемпионата мира в слаломе и гигантском слаломе, а также бронзу в комбинации.

В 1994 году норвежский Лиллехаммер принимал зимние Олимпийские игры, и Омодт выиграл две серебряные медали Игр, в скоростном спуске и гигантском слаломе, и бронзовую в супергиганте. В 1996 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в супергиганте, а через год стал чемпионом мира в комбинации, а также победил в зачете комбинации на Кубке мира и финишировал вторым в общем зачёте. Зимние Олимпийские игры 1998 года, проходившие в Нагано, оказались для Омодта провальными — он остался без медалей (лучший результат — пятое место в супергиганте).

Омодт реабилитировался за неудачу на чемпионате мира в 1999 году, выиграв комбинацию и завоевав бронзу в скоростном спуске. В 2001 году он вновь стал чемпионом мира в комбинации и серебряным призёром в гигантском слаломе. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити 30-летний Омодт завоевал две золотые медали, в супергиганте и комбинации, тем самым доведя количество своих олимпийских медалей до рекордных семи. В 2003 году он установил ещё один рекорд, выиграв 12-ю медаль чемпионатов мира. Последний рекорд Омодта пришёлся на Олимпийские игры 2006 года, где он выиграл золотую медаль в супергиганте.

В январе 2007 года Омодт объявил о завершении спортивной карьеры.

Достижения 
На Олимпийских играх завоевал четыре золотые медали: в 1992 году — супергигант, в 2002 году — супергигант и комбинация, в 2006 году — супергигант. Двукратный серебряный призёр: в 1994 году — скоростной спуск и комбинация. Двукратный бронзовый призёр: в 1992 году — гигантский слалом, в 1994 году — супергигант.

Пятикратный чемпион мира: в 1993 году — слалом и слалом-гигант, в 1997, 1999 и 2001 году — комбинация. Обладатель наибольшего числа наград чемпионатов мира среди всех мужчин — у Омодта 12 медалей (5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых). Омодт выигрывал как минимум одну медаль на 7 чемпионатах мира подряд (1991—2003). Кроме 12 медалей Омодт ещё 9 раз попадал в 10-ку лучших на чемпионатах мира.

Обладатель Кубка мира в общем зачёте 1993/94 года — первый норвежец, сумевший выиграть Кубок мира в общем зачёте. Серебряный призёр Кубка мира 1994/95, 1997/98, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003 годов.

Обладатель малого Кубка мира в слаломе — 1999/2000, гигантском слаломе — 1992/1993, супергиганте — 1992/1993 годов.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 
 
 Хьетиль Андре Омодт на сайте МОК 

Горнолыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Обладатели Кубка мира по горнолыжному спорту